YN steht für:
 Air Creebec, eine kanadische Regionalfluggesellschaft mit Sitz in Val-d’Or, Québec, nach dem IATA-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Nicaragua
 eine Buchstabengruppe zur Kennzeichnung von Booten in den Niederlanden
 Dante YN, deutscher Rapper 

YN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Piräus
 Großbritannien: Sheffield
 Norwegen: Narvik in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Yn ist:
 ein Buchstabe des georgischen Alphabets, siehe ჹ
 ein Buchstabe des alten rumänisch-kyrillischen Alphabets, siehe Ꙟ

Abkürzung